Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1990 года прошёл 20 сентября—16 октября в Гронингене (Нидерланды) под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 11 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Алексей Чижов.

Финал

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1991 №2
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1990
Спорт в Нидерландах в 1990 году
1990 год в шашках
Сентябрь 1990 года
Международные спортивные соревнования в Гронингене
Чемпионаты мира в Нидерландах